Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (I. Gesetzgebungsperiode). Die I. Gesetzgebungsperiode begann am 10. November 1920 und endete am 20. November 1923. Nach der Nationalratswahl am 17. Oktober 1920 entfielen von 183 Mandaten 85 auf die Christlichsoziale Partei, 69 auf die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, 28 auf Deutschnationale Parteien (21 Großdeutsche Volkspartei, 7 Deutschösterreichische Bauernpartei) und 1 Mandat auf die Bürgerliche Arbeiterpartei. Während der Legislaturperiode waren 202 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der I. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

01
Nationalrat1